AUU est un codon qui signifie :
 isoleucine, selon le code génétique.

AUU est un code qui peut signifier :
 .

AUU est un sigle qui peut signifier :
 , un syndicat étudiant australien.